Morrin est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur australien de rugby
Joseph Morrin (1794-1861), homme politique canadien, maire de Québec
, ingénieur et directeur américain
 (né en 1955), joueur canadien de hockey sur glace

Toponyme

Morrin, village de l'Alberta

, village de la province de Kerman

Voir aussi
Morrin Centre, centre culturel de Québec